АТВ («Авторское телевидение», «АТВ Продакшн») — старейшая в России независимая частная телевизионная производящая компания. Создана в СССР 15 сентября 1988 года с помощью и при содействии СПМ Рекорд Министерства культуры СССР. Поначалу являлась студией ЦТ «Авторское телевидение». Первый выход в эфир с собственной цикловой периодической программой («Пресс-клуб») — сентябрь 1989 года. Производила программы для «1-го канала Останкино», «4-го канала Останкино» (позже — «НТВ»), «ТВ-6», «России-1», «REN-TV», «ТНТ», «ДТВ», «Бибигон», «ТВ Центр», «Карусель». Сейчас производит программы для «Первого канала» (ранее — «ОРТ») и «России-К» («Культура»).

История 
Телекомпания была основана 15 сентября 1988 года при поддержке кооператива архитектора Юрия Макарова (о нём ранее был снят сюжет в передаче «Мир и молодёжь», где работала Кира Прошутинская). Название «АТВ» было придумано Анатолием Малкиным. Он расшифровывал название, как «альтернативное телевидение», но друг и коллега Малкина Владимир Ворошилов предложил вариант «авторское телевидение», так как, по его мнению, расшифровка «альтернативное» была неподходящей.

Первые три года АТВ производило проекты в рамках Главной редакции программ для молодёжи, из которой вышли Малкин и Прошутинская. Первой программой телекомпании стало ток-шоу «Пресс-клуб», эфир которого состоялся в сентябре 1989 года. Первым документальным фильмом — «Круг», в котором повествовалась история комсомола. Также в 1988—1990 годах в АТВ делали сюжеты для программы «Взгляд».

В период с 1990 по 1992 год Первой программе ЦТ (позже — на «1-м канале Останкино») по понедельникам вечером выходил канал «Авторское телевидение», представлявший собой блок программ собственного производства АТВ.

С ноября 1991 по 1996 год компания являлась учредителем и партнёром творческого объединения «Новая студия» РГТРК «Останкино». Кроме того, студия выпускала для Первого канала «Останкино» еженедельный блок телепередач «Новая студия представляет». В сентябре 1992 года «АТВ» стала главным подрядчиком «4-го канала Останкино», который был отдан под ведомство «Новой студии».

С 1994 по 1995 год совместно с телекомпаниями «ВИD» и REN-TV входила в «Ассоциацию Независимых Телепроизводителей», которая стала учредителем ОРТ.

Телекомпания неоднократно пыталась создать свой канал, в конце 1990-х — начале 2000-х годов часто принимала участие в телевизионных конкурсах на частоты.
В 2000 году АТВ подавала заявку на вещание на 3 ТВК в Москве вместе с телекомпанией ВИD. Но ни ВИD, ни АТВ не прошли, и место было отдано действующей компании ТВЦ. В 2004 году компания совместно с ЗАО «Стрим-ТВ» создала канал Ретро-ТВ, одним из владельцев которого оставалась до 2007 года.

В 2004—2005 годах «АТВ» также занималось выпуском аудиокниг.

В 2007 году фонд прямых инвестиций «Квадрига Капитал» выкупил контрольный пакет акций у основателей студии (Киры Прошутинской и Анатолия Малкина) предположительно за 25 миллионов долларов.

В 2008 году компания «АТВ» получила лицензию на спутниковое вещание и совместно с ЗАО «АКАДО-Столица» создала телеканал «PRO Dеньги».

С 2009 по 2012 год на базе «АТВ» существовала телекомпания «Прома Продакшн», выпускавшая такие передачи, как «Что делать?», «Фамилия» («Большая семья»), «Раньше всех», «Танцы под Фа-Соль», «Чаепитие», «Естествознание. Лекции + опыты», «Театральная Фа-Соль», «Жена», «Фа-Соль. Мастерская», «Служба спасения домашнего задания». После развода основателя Киры Прошутинской с Анатолием Малкиным телекомпания была закрыта. АТВ одновременно с Прошутинской покидает ряд сотрудников.

С 2012 по 2014 год продукция телекомпании выпускалась под названием «МАГ-ТВ» (по первым буквам фамилии, имени и отчества основателя телекомпании).

С сентября 2016 года проекты АТВ стали выходить под копирайтом «ИП Малкин Анатолий Григорьевич», с октября 2018 года — «ИП Лежанская Кристина Юрьевна», а с сентября 2020 года — как ООО «Новое АТВ».

Программы АТВ / Прома Продакшн / МАГ-ТВ 

Также АТВ выпускало и другие программы: «Курс», «Суфлер», «Эхо», «Шок-шоу», «TV-X», «Знакомый незнакомец», «Свободный полёт», «Последний писк», «Поп-культура», «Теа-а-тет», «Евгеник и…»

Телесериалы

Документальные фильмы

Концерты

Награды 
 В 1992 году документальный фильм «Время отпуска» стал обладателем гран-при фестиваля документальных фильмов в Японии, город Кагосима.
 В 1994 году на Международном фестивале масс-медиа «Гонг» за особый вклад в тележурналистику были награждены ведущие программ телекомпании: Владимир Познер («Золотой гонг»), Кира Прошутинская («Серебряный гонг») и Глеб Скороходов («Бронзовый гонг»).
 В 1994 году проекты «В поисках утраченного» и «Новые обыватели» были награждены дипломами 2-го Международного фестиваля телевизионных программ «Бархатный сезон».
 В 1998 году программа «Старая квартира» получила 2 премии ТЭФИ в номинациях «Лучшая публицистическая программа» и «Режиссёрская работа» (Андрей Челядинов).
 В 1998 году проект «В поисках утраченного» получил премию ТЭФИ в номинации «Программа об искусстве».
 В 1998 году ток-шоу «Человек в маске» получило премию ТЭФИ в номинации «Лучшее ток-шоу».
 В 1999 году ток-шоу «Времечко. Ночной полёт» получило премию ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы».
 В 2000 году программа «Старая квартира» получила премию ТЭФИ в номинации «Сценарист» (Виктор Славкин).
 В 2000 году программа «Старая квартира» стала обладателем Государственной премии Российской Федерации, награду получил Виктор Славкин.
 В 2003 году ток-шоу «Что делать?» получило премию ТЭФИ в номинации «Публицистическая программа».
 В 2004 году проект «Чтения. Уроки русского» получил премию ТЭФИ в номинации «Оператор телевизионной программы» (Александр Пугачёв).
 В 2006 году программа «Времечко» получила премию ТЭФИ в номинации «Информационно-развлекательная программа».
 В 2006 году ток-шоу «Дежурный по стране» получило премию ТЭФИ в номинации «Развлекательная программа: юмор».
 В 2006 году документальный фильм «Русская любовь самурая» получил премию ТЭФИ в номинации «Телевизионный документальный фильм».
 В 2006 году ток-шоу «Народ хочет знать» получило премию «Антоша Чехонте» Всероссийского открытого конкурса работников средств массовой информации «Как слово наше отзовётся» в номинации «Слово в диалоге» (Кира Прошутинская).
 В 2007 году ток-шоу «Сто вопросов к взрослому» получило премию ТЭФИ в номинации «Программа для детей».
 В 2007 году документальный фильм «Русская любовь самурая» получил премию «Лавр» в номинации «Лучший полнометражный неигровой телевизионный фильм».
 В 2007 году ток-шоу «Сто вопросов к взрослому» получило премию «Звёздный мост» в номинации «Лучшая детская программа».
 В 2010 году документальный фильм «Массовка» получил премию ТЭФИ в номинации «Телевизионный документальный фильм».
 В 2011 году ток-шоу «Дежурный по стране» получило премию ТЭФИ в номинации «Юмористическая программа».
 В 2014 году ток-шоу «Временно доступен» получило премию ТЭФИ в номинации «Вечернее ток-шоу».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Авторское Телевидение
 Заставки АТВ на YouTube
 «Народ хочет знать»: когда нам перестанут врать? — О цензуре на АТВ
 Интервью А. Г. Малкина: «Времечко» вернулось
 

Первый канал
Россия-1
НТВ
ВГТРК
Телекомпании России
Телекомпании, производящие телепередачи
Коммерческие телекомпании СССР
Телекомпании по алфавиту
Телевизионные продакшн компании
Медиакомпании по алфавиту